Somebody to Love ("qualcuno da amare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Somebody to Love - Qualcuno da amare (Somebody to Love) – film del 1994 diretto da Alexandre Rockwell

Musica 
 Somebody to Love – singolo dei Jefferson Airplane del 1967
 Somebody to Love – singolo dei Queen del 1976
 Somebody to Love – singolo di Nelly Furtado del 2008
 Somebody to Love – singolo di Leighton Meester del 2009
 Somebody to Love – singolo di Justin Bieber del 2010
 Somebody to Love – singolo di George Michael e dei Queen del 1993
 Somebody to Love – singolo degli OneRepublic del 2019

Televisione 
 Qualcuno da amare (Somebody to Love) – episodio della tredicesima stagione di E.R. Medici in prima linea
 Qualcuno da amare (Somebody to Love) – episodio della seconda stagione di 30 Rock
 Somebody to Love – episodio della ottava stagione di That '70s Show

Pagine correlate 
 Someone to Love